Меллор () — англомовне прізвище.

 Відомі носії

 Дені Меллор (; 1971) — австралійський художник.
 Флер Меллор (; 1936) — австралійська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1956).